Philippe Martin peut faire référence :

Philippe Martin (1966-), producteur de films tels que  Comme elle respire ;
 Philippe Martin (?-), acteur québécois ;
 Philippe Martin (1949-), homme politique français, député de la Marne ;
 Philippe Martin (1953-), homme politique français, député du Gers et ancien ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie ;
 Philippe Martin (1955-), pilote automobile ;
 Philippe Martin (1966-), économiste français.